Фатіма — багатозначний термін.

Особи

Ім'я 

Фатіма́, або Фатима́ (, Fāṭimah,  ) — жіноче особове ім'я. Походить з арабської мови. Жіноча форма слова  «фати́мун» (, «віднятий від грудей»). Поширене у країнах ісламського світу,  а також земель, що перебували під ісламським культурним впливом — Іспанії, Португалії, Росії. Інші форми — Фатма, Фатим, Фатама тощо.

 Фатіма (іслам) — дочка пророка Магомета та його першої дружини Хадіджі.
 Фатіма аль-Маасума — дочка сьомого імама шиїтів-імамитів Муси аль-Казима. 
 Фатіма Табаамрант — туніський митець.
 Фатіма (шахістка) — індійсько-англійська шахістка.
 Бутаєва Фатіма Асланбеківна — радянський учений-фізик.
 Ільська Фатіма Салихівна — радянська актриса.
 Аліярбекова Фатіма Ханум — письменниця.

Топоніми

Фатіма (Баїя) — провінція.

Носса-Сеньора-де-Фатіма (Авейру) — парафія.
 Носса-Сеньора-де-Фатіма (Лісабон) — парафія.
 Фатіма (місто)

Інші 
 Мати Божа Фатімська
 Фатіма — грузинський фільм. 

Жіночі імена